Hellefjorden er navnet på flere fjorde i Norge:
 Hellefjorden (Hammerfest) − en fjord i Hammerfest kommune i Finnmark.
 Hellefjorden (Flora) − en fjord i Flora kommune i Sogn og Fjordane.
 Hellefjorden (Mandal) − en fjord i Mandal kommune i Vest-Agder.
 Hellefjorden (Kragerø) − en fjord i Kragerø kommune i Telemark.